Гбе́хо () — ганская фамилия. Известные носители: 

 Гбехо, Виктор (род. 1935) — ганский юрист и дипломат. В 1997—2001 — Министр иностранных дел Ганы.
 Гбехо, Филип (1904—1976) — ганский композитор, дирижёр, музыковед и педагог.